Список событий в автомобилестроении в ← 2012→ году:

События

Январь 
 19 — Завод Porsche в Лейпциге выпустил 100000 экземпляр Porsche Cayenne второго поколения.
 23 — В Великобритании возрождён производитель Peel Engineering.
 25 — Тест-пилотом Pirelli стал Виталий Петров.
 30 — KIA Sportage — назван лучшим кроссовером в России по версии премии «Внедорожник года».

Март 
 5 — Chevrolet Volt/Opel Ampera — назван лучшим автомобилем года в Европе.
 6 — «Nissan» приняла решение о возрождении бренда Datsun.

Май 
 5 — На аукционе eBay продан хэтчбек Volkswagen Golf, который принадлежал канцлеру Германии Ангеле Меркель.
 29 — День военного автомобилиста
 Обанкротились автокомпания — Coda.

Июль 
 Обанкротились компания — Artega Automobile Gmbh.

Август 
 Обанкротились компания — Melkus.

Октябрь 
 последнее воскресенье месяца — День автомобилиста и дорожника

Ноябрь 
 8 — Renault ZOE — стал победителем английского эко-марафона Future Car Challenge RAC и занял первое место в категории «Лучший электрокар».

Декабрь 
 1 — Открылся Essen Motor Show.
 2 — Возобновлён выпуск автомобилей компанией Saab.
 3 — Себастьян Феттель стал лучшим гонщиком года.
 Главврачу Формулы-1 Сиду Уоткинсу присудили посмертную награду.
 В России отменён талон технического осмотра.

Представлены новые автомобили 
 январь — Acura ILX Concept,Acura NSX Concept,Acura RDX Prototype,Audi Q3 Vail Concept,Buick Encore/Opel Mokka,Porsche 981,Bajaj RE60,Honda Accord Coupe Concept,Lexus LX 570,Cadillac ATS,Nissan Pathfinder Concept,Bentley Continental GT V8,Volvo XC60 Hybrid Concept,Porsche Cajun,Lexus LF-LC Concept,Volkswagen Jetta Hybrid, Mercedes-Benz SL, Dodge Dart.
 февраль -
 март -Peugeot 4008,Volvo V40,Pagani Zonda 760RS, Volkswagen e-up! Prototype,Fiat 500L,Disco Volante Concept
 апрель — Acura RLX Concept,Audi A6 L e-tron Concept (4G,C7),Audi Q3 jinlong yufeng Concept,Audi RS Q3 Concept,Bugatti Veyron Grand Sport «Wei Long»,Ford S-Max Vignale,Dodge Challenger SRT8 CCG Automotive Wrapped,JAC Rein II,JAC 4R3
 май — BMW Z4 Zagato Coupe
 июнь —
 июль — Mobius Two
 август -
 сентябрь — Audi crosslane coupé Concept
 октябрь — Acura ILX Endurance Racer,Acura ILX Street Build,Ariel Atom 3.5
 ноябрь —
 декабрь — Bugatti Veyron Grand Sport Roadster «Venet»,DMC Aventador LP 900-4 «SV»

Без даты 
 Alfa Romeo Giulietta Sportiva (940),Alfa Romeo MiTo Sportiva,Alfa Romeo MiTo TwinAir (955),Alfa Romeo MiTo TwinAir UK-spec (955),Alfa Romeo Giulietta JP-spec (940)
 ABT Audi A1 quattro (8X),ABT AS8 (D4),ABT AS1 Sportback (8X),ABT AS3 (8V),ABT AS4 Avant (B8,8K),ABT AS4 Sedan (B8,8K),ABT AS5 Coupe,ABT AS7,ABT RS 4 Avant (B8,8K),ABT Volkswagen Beetle,ABT Volkswagen Golf 5-door (Typ 5G),ABT Volkswagen T5 Multivan 240 PS
 AC 378 GT Zagato
 AC Schnitzer BMW 116i «25th Anniversary» (F20),AC Schnitzer BMW 520d «25th Anniversary» (F10),AC Schnitzer Raptor Concept (R58),AC Schnitzer ACS5 Sport (F10),AC Schnitzer ACS1 Sport (F21),AC Schnitzer ACS3 2.8 Turbo (F30),AC Schnitzer ACS3 2.8i (F30),AC Schnitzer ACS3 2.8i Touring (F31),AC Schnitzer ACS3 3.0d M-Technik Touring (F31),AC Schnitzer ACS6 4.0d Gran Coupe (F06)
 Acura MDX S.H.I.E.L.D.,Acura NSX Roadster Concept,Acura TL S.H.I.E.L.D.,Acura ILX Hybrid,Acura ILX 2.0L,Acura ILX 2.4L,Acura RDX
 Anderson Germany Porsche Panamera GTS White Storm (970)
 Audi A1 quattro (8X),Audi A5 DTM Coupe,Audi A5 DTM Coupe Prototype,Audi A6 Black Edition (4G,C7),Audi R8 China Edition,Audi R8 Exclusive Selection Edition,Audi R8 V10 Exclusive Selection Edition,Audi A8 L Hybrid (D4),Audi R18 e-Tron quattro,Audi R8 e-Tron Prototype,Audi S8 (D4),Audi S8 UK-spec (D4),Audi S8 US-spec (D4),Audi S8 ZA-spec (D4),Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro (4G,C7),Audi S6 Avant (4G,C7),Audi S6 Avant UK-spec (4G,C7),Audi S6 Sedan (4G,C7),Audi S6 Sedan AU-spec (4G,C7),Audi S6 Sedan UK-spec (4G,C7),Audi S6 Sedan US-spec (4G,C7),Audi S6 Sedan ZA-spec (4G,C7),Audi S7 Sportback,Audi TT 2.0 TFSI S-Line Competition (8J),Audi TT RS plus Coupe (8J),Audi TT RS plus Coupe UK-spec (8J),Audi A1 «amplified» (8X),Audi A1 Sportback «amplified» (8X),Audi A1 Sportback TDI (8X),Audi A1 Sportback TDI AU-spec (8X),Audi A1 Sportback TDI S-Line (8X),Audi A1 Sportback TDI UK-spec (8X),Audi A1 Sportback TFSI AU-spec (8X),Audi A1 Sportback TFSI S-Line (8X),Audi A1 Sportback TFSI S-Line AU-spec (8X),Audi A1 Sportback TFSI UK-spec (8X),Audi A3 1.4T UK-spec (8V),Audi A3 1.8T S-Line (8V),Audi A3 1.8T S-Line quattro (8V),Audi A3 1.8T S-Line ZA-spec (8V),Audi A3 1.8T UK-spec (8V),Audi A3 2.0 TDI (8V),Audi A3 2.0 TDI UK-spec (8V),Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Line (8V),Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Line quattro (8V),Audi A3 Sportback 2.0T S-Line quattro (8V),Audi A3 Sportback TCNG (8V),Audi A4 1.8T Sedan AU-spec (B8,8K),Audi A4 1.8T Sedan ZA-spec (B8,8K),Audi A4 2.0 TDI Avant ZA-spec (B8,8K),Audi A4 2.0 TDI quattro Avant (B8,8K),Audi A4 2.0 TDI quattro S-Line Avant (B8,8K),Audi A4 2.0 TDIe Sedan (B8,8K),Audi A4 2.0T quattro S-Line Sedan UK-spec (B8,8K),Audi A4 2.0T quattro S-Line Sedan US-spec (B8,8K),Audi A4 2.0T quattro Sedan (B8,8K),Audi A4 2.0T quattro Sedan US-spec (B8,8K),Audi A4 2.0T S-Line Avant UK-spec (B8,8K),Audi A4 2.0T Sedan (B8,8K),Audi A4 3.0 TDI quattro Sedan AU-spec (B8,8K),Audi A4 3.0 TDI S-Line Avant UK-spec (B8,8K),Audi A4 3.0T quattro S-Line Sedan AU-spec (B8,8K),Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro (B8,8K),Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro AU-spec (B8,8K),Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro ZA-spec (B8,8K),Audi A4 Allroad 2.0T quattro US-spec (B8,8K),Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro (B8,8K),Audi A4L 40 TFSI quattro (B8,8K),Audi A4L 50 TFSI quattro (B8,8K),Audi A5 2.0T Cabriolet US-spec,Audi A5 2.0T Coupé AU-spec,Audi A5 2.0T Coupé US-spec,Audi A5 2.0T quattro S-Line Competition Coupé AU-spec,Audi A5 3.0 TDI quattro Cabriolet AU-spec,Audi A5 Sportback 2.0 TDIe UK-spec,Audi A5 Sportback UK-spec,Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro AU-spec (4G,C7),Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro UK-spec (4G,C7),Audi A6L 50 TFSI quattro (4G,C7),Audi Q3 2.0 TDI quattro UK-spec,Audi Q3 2.0 TDI quattro ZA-spec,Audi Q3 2.0 TFSI quattro S-Line AU-spec,Audi Q5 2.0 TDI quattro S-Line (8R),Audi Q5 2.0 TDI quattro S-Line UK-spec (8R),Audi Q5 2.0T quattro S-Line UK-spec (8R),Audi Q5 3.0 TDI quattro AU-spec (8R),Audi Q5 3.0T quattro (8R),Audi Q5 3.0T quattro S-Line AU-spec (8R),Audi Q5 3.0T quattro S-Line US-spec (8R),Audi Q5 Hybrid quattro (8R),Audi R8 2012,Audi R8 Grand-Am Daytona 24 Hours,Audi R8 LMS ultra,Audi R8 V10,Audi R8 V10 Plus,Audi R8 V10 Plus US-spec,Audi R8 V10 Spyder,Audi RS 4 Avant Pace Car (B8,8K),Audi RS 4 Avant UK-spec (B8,8K),Audi RS 5 Cabriolet,Audi RS 5 Coupe,Audi RS 5 Coupe AU-spec,Audi RS 5 Coupe UK-spec,Audi RS 5 Coupe US-spec,Audi S4 Avant (B8,8K),Audi S4 Avant AU-spec (B8,8K),Audi S4 Sedan (B8,8K),Audi S4 Sedan US-spec (B8,8K),Audi S4 Sedan ZA-spec (B8,8K),Audi S5 Cabriolet US-spec,Audi S5 Coupe AU-spec,Audi S5 Coupe UK-spec,Audi S5 Coupe US-spec,Audi S7 Sportback AU-spec,Audi S7 Sportback UK-spec,Audi S7 Sportback US-spec,Audi S7 Sportback ZA-spec
 LoveFab FrankeNSX
 XXX-Performance Audi R8 V10

Примечания 

Авто
Годы в истории автомобилей